Raj Bhavan ist Hindi für „Regierungsgebäude“.

Es ist die allgemeine Bezeichnung für die Amtssitze der Gouverneure in den indischen Bundesstaaten:

 Raj Bhavan (Andhra Pradesh)
 Raj Bhavan (Arunachal Pradesh)
 Raj Bhavan (Assam)
 Raj Bhavan (Bihar)
 Raj Bhavan (Chhattisgarh)
 Raj Bhavan (Goa)
 Raj Bhavan (Gujarat)
 Raj Bhavan (Haryana)
 Raj Bhavan (Himachal Pradesh)
 Raj Bhavan (Jammu)
 Raj Bhavan (Srinagar)
 Raj Bhavan (Jharkhand)
 Raj Bhavan (Karnataka)
 Raj Bhavan (Kerala)
 Raj Bhavan (Madhya Pradesh)
 Raj Bhavan (Pachmarhi)
 Raj Bhavan (Maharashtra)
 Raj Bhavan (Nagpur)
 Raj Bhavan (Pune)
 Raj Bhavan (Mahabaleshwar)
 Raj Bhavan (Manipur)
 Raj Bhavan (Meghalaya)
 Raj Bhavan (Mizoram)
 Raj Bhavan (Nagaland)
 Raj Bhavan (Orissa)
 Raj Bhavan (Punjab)
 Raj Bhavan (Rajasthan)
 Raj Bhavan (Sikkim)
 Raj Bhavan (Tamil Nadu)
 Raj Bhavan (Ooty)
 Raj Bhavan (Tripura)
 Raj Bhavan (Uttar Pradesh)
 Raj Bhavan (Uttarakhand)
 Raj Bhavan (West Bengal)
 Raj Bhavan (Darjeeling)

 
!
Architektur (Indien)
Liste (Bauwerke)